Tarn-et-Garonne megyében 195 település található.

(CAM)  Montauban agglomerációs körzet (2000)